Paliyan kan syfta på

 ett språk, se dravidiska språk
 Paliyanfolket i södra Indien